Gonzalo Castro Irizábal – urugwajski piłkarz
 Gonzalo Castro Randón – niemiecki piłkarz